Бабы́нино — деревня в Шатурском муниципальном районе Московской области. Входит в состав Дмитровского сельского поселения. Население —  чел. ().

Расположение 
Деревня Бабынино расположена в юго-западной части Шатурского района, расстояние до МКАД порядка 141 км. Высота над уровнем моря 139 м.

Название 
В письменных источниках деревня упоминается как Бабынинская, позднее Бабынино.

Название связано с некалендарным личным именем Бабыня.

История 
Впервые упоминается в писцовой Владимирской книге В. Кропоткина 1637—1648 гг. как деревня Бабынинская.  Во второй половине XVII — первой половине XVIII веков деревня входила в Колушскую кромину волости Муромское сельцо Владимирского уезда Замосковного края Московского царства. Деревня принадлежала Алексею Богдановичу Мусину.

Последней владелицей деревни перед отменой крепостного права была Юлия Николаевна Коросовская-Дашкевич.

После отмены крепостного права деревня вошла в состав Середниковской волости.

После Октябрьской революции 1917 года был образован Бабынинский сельсовет в составе Середниковской волости Егорьевского уезда Рязанской губернии. В сельсовет входила только одна деревня Бабынино.

В ходе реформы административно-территориального деления СССР в 1929 году Бабынинский сельсовет вошёл в состав Дмитровского района Орехово-Зуевского округа Московской области. В 1930 году округа были упразднены, а Дмитровский район переименован в Коробовский.

В 1936 году Бабынинский сельсовет был упразднён, деревня Бабынино передана Середниковскому сельсовету.

Население

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Населённые пункты Шатурского района
Сельское поселение Дмитровское (Московская область)